

Cinema e spettacolo
 Donald MacDonald (1898-1959) – attore statunitense
 Donald MacDonald (1886-1972) – attore e regista statunitense

Politica 
 Donald Alexander MacDonald (1817-1896) – politico canadese 
 Donald MacDonald (1886-1962) – politico e pastore australiano
 Donald MacDonald (1909-1986) – politico canadese
 Donald C. MacDonald (1913-2008) – politico canadese
 Donald Stovel Macdonald (n. 1932) – politico canadese
 Donald MacDonald Forrest (n. 1937) – politico canadese
 Don MacDonald – politico canadese

Altro 
 Donald MacDonald (1724-1760) – ufficiale militare scozzese
 Donald Alexander MacDonald (1845-1920) – generale canadese
 Donald Alaster MacDonald (1859-1932) – giornalista sportivo australiano
 Donald MacDonald (n. 1951) – giocatore di rugby scozzese
 Donald MacDonald – velocista neozelandese
 Don MacDonald – arbitro australiano di rugby

Pagine correlate 
Donald McDonald
MacDonald
McDonald